Erik Rosengren kan syfta på:

 Erik Rosengren (1854–1943), språkvetare.
 Erik Rosengren (1908–1988), militär.